Ceratonereis erythraensis är en ringmaskart som beskrevs av Fauvel 1918. Ceratonereis erythraensis ingår i släktet Ceratonereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
erythraensis